Castello di Yoshida – castello della città di Mito, in Giappone
 Castello di Yoshida – castello della città di Kasugai, in Giappone
 Castello di Yoshida – castello della città di Toyohashi, in Giappone
 Castello di Yoshida – castello della città di Yokote, in Giappone
 Castello di Yoshida-Kōriyama – castello della città di Akitakata, in Giappone